Municipio de West puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de West (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de West (condado de Marshall, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de West (condado de Montgomery, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de West (condado de Nueva Madrid, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nueva Madrid.
 Municipio de West (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de West (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.